Arakvāz-e Malekshāhī (persiska: قَلعِه دَرِّه, Qal‘eh Darreh, ارکواز ملکشاهی) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Ilam, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Teheran. Arakvāz-e Malekshāhī ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arakvāz-e Malekshāhī är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Māl Ḩāẕerī,  meter över havet,  km norr om Arakvāz-e Malekshāhī. Runt Arakvāz-e Malekshāhī är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Arakvāz-e Malekshāhī är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Arakvāz-e Malekshāhī är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ilam (provins)